Escovador de bit em sua origem é uma gíria usada com referência às pessoas que estudam em profundidade o funcionamento de um programa, procurando entender as minúcias de sua implementação e chegando aos mínimos detalhes. O programa pode ser aplicativo, utilitário ou até mesmo um sistema gerenciador de banco de dados. 

Em acepções atuais o termo é erroneamente associado ao hackerismo. 

Cultura da Internet